Sedlmeyer ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Sedelmeier.

Namensträger 
 Charles Sedelmeyer (1837–1925), österreichisch-französischer Kunsthändler und Kunstsammler 
 Elsa Sedlmeyer (1867–1946) (auch E. Sedelmayer, Elsa Sedlmayr, E. Sedlmayer), deutsche Schauspielerin

Siehe auch 
 Sedlmaier
 Sedlmair
 Sedlmayer
 Sedlmayr
 Sedlmeier
 Sedlmeir
 Sedlmeyer
 Sedelmaier
 Sedelmayer
 Sedelmeier

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname